Erzsébet, Zakariás felesége, Keresztelő Szent János anyja, Szűz Mária rokona
 Árpád-házi Szent Erzsébet, II. András magyar király és Merániai Gertrúd magyar királyné lánya
 Schönaui Szent Erzsébet, bencés apáca